Six Plys Tzar is een voormalige Nederlandse newwaveband, afkomstig uit Venlo.

De band werd geformeerd in de eerste helft van de jaren tachtig rondom frontman Bert van den Bergh. In 1986 resulteerde dit in een album, Pa Bha Dah, en in 1987 deed de band mee aan de tweede editie van Noorderslag, wat destijds nog een wedstrijd was tussen bands uit Nederland en België. Uiteindelijk haalde de band airplay op de muziekzender MTV.

Net als vele andere bands in die jaren, hield ook de "Tzar" aan het einde van het newwavetijdperk op te bestaan.

Venlose band
Newwaveband